Goudgepuncteerde dennenprachtkever
 Grote dennenprachtkever